Anschlag in Kabul 2017 steht für:

 Bombenanschlag in Kabul am 31. Mai 2017
 Terroranschlag in Kabul am 3. Juni 2017

Siehe auch:

 Terroranschläge in Afghanistan am 24. Juli 2017